La Faculté d'éducation physique et sportive de l'université de Belgrade (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) est l'une des 31 facultés de l'université de Belgrade, la capitale de la Serbie. Elle a été fondée en 1946. En 2013, son doyen est le professeur Đorđe Stefanović.

Histoire

Organisation 
La faculté est divisée en 17 départements :

 Département des fondements théoriques et technologiques du sport ;
 Département de gymnastique ;
 Département de natation et de water-polo ;
 Département des sports d'aviron ;
 Département de danse ;
 Département d'athlétisme ;
 Département de lutte ;
 Département de jeux sportifs ;
 Département de ski ;
 Département des loisirs ;
 Département de la théorie et de la méthodologie de l'éducation physique ;
 Département de motricité générale ;
 Département de physiologie et de biochimie du sport ;
 Département de médecine sportive ;
 Département des sciences humaines et sociales ;
 Département de méthodologie ;
 Département d'enseignement général.

Personnalités

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université de Belgrade
 Liste d'établissements d'enseignement de Belgrade
 Éducation en Serbie
 Sport en Serbie

Lien externe 
  

Université de Belgrade
Faculte de medecine dentaire
Serbie